PLI kan henvise til:

 Pli, en betegnelse for høflighed og forståelse
 Practising Law Institute, en virksomhed, der driver juridisk efteruddannelse
 PL/I ("Programming Language One"), et programmeringssprog
 en forkortelse for et tidligere politisk parti i Italien Partito Liberale Italiano (1922-94)
 en forkortelse for et politisk parti i Italien Partito Liberale Italiano (1997) (1997-)